Bryan County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Bryan County Courthouse (Georgia), NRHP-Nr. 95000713
 Bryan County Courthouse (Oklahoma), NRHP-Nr. 84002974